, или  — общеупотребительные скорописные варианты кандзи.

Статус 
Рякудзи нельзя использовать при прохождении официальных тестов, большинство их не входит в Юникод. Некоторые сокращения знаков, не входящих ни в тоё кандзи, ни в дзёё кандзи, включены в стандарты JIS, они следуют принципам упрощения синдзитай и включены в экзамен Кандзи кэнтэй ( 餠 → 餅, 摑 → 掴). В процессе упрощения (синдзитай) некоторые рякудзи стали официальными формами.

Использование 
Рякудзи обычно встречаются в рукописных заметках. Рякудзи иероглифа 門 (мон, кадо; ворота (также является иероглифическим ключом) широко распространён, хотя в середине 2000-х наметилась тенденция к снижению количества рякудзи.

Примеры

Примечания 
1, 2 — наиболее часто используемые рякудзи. Номер 1 (дай) присутствует в Юникоде, но не поддерживается в шрифтах семейств Arial Unicode MS, MS Gothic и Mincho. Он используется в указателях на Третьей главной дороге Кэйхин ((三京浜道路) Номера 2 нет в Юникоде, хотя там есть современная упрощённая китайская форма того же иероглифа (门).
3 — сокращение четырёх точек 点 есть в Юникоде, но не поддерживается шрифтами MS Gothic и MS Mincho. Оно имеется в Arial Unicode, Sim Sun, Sim Hei, MingLiU, KaiU и New Gulim. Другое упрощение — объединение точек под иероглифом 魚 (в Юникоде). Низ иероглифов 熱 и 馬 упрощается иначе: точки сливаются в прямую линию (马).
4 (верхний вариант в Юникоде) — используется часто, но часто не используется в похожих знаках 織 и 識.
5 (в Юникоде) — часто записывается как 旺, а точка внизу отличает от такого же иероглифа.
6 — как и 1 и 2, произошёл от цаошу.
7 (в Юникоде) — для иероглифа 国 существует сокращение 囗.
8, 10 (отсутствуют в Юникоде) — замена верхних элементов иероглифов на ツ. В синдзитай такие замены затронули иероглифы 榮→栄, 單→単, 嚴→厳, 巢→巣, 學→学. Также изредка для упрощения используется радикал «竹». Существует общеупотребительное сокращение знака 機, в котором правую часть заменяет катакана キ (ки), указывающая на онное чтение. Это сокращение в Юникоде отсутствует.
9 (в Юникоде) — не самый часто используемый знак, однако это сокращение отмечено в нескольких трудах по рякудзи. Упрощение 盧 → 戸 можно увидеть и в других знаках (蘆 → 芦, 爐→炉).
11 (версия с полным 門 в Юникоде) — сложный знак 闘 (то:) заменяется иероглифом с таким же онным чтением, 斗. Другой пример — 年齢43歳 → 年令４３才, упрощение 才 знака 歳 (сай), суффикса возраста, получило широкое распространение, в том числе, в печати.
12 (отсутствует в Юникоде) — часто употребляется.
13 (отсутствует в Юникоде) — знак катаканы マ (ма) используется для указания онного чтения. Упрощение 魔 встречается в манге, а 摩 — при написании географических названий, например Тама (多摩市).

Другие примеры 
Если у некоторого иероглифа есть рякудзи, то оно, с большой долей вероятности, будет употребляться в производных от него знаках. 門:

Некоторые рякудзи — фоносемантические знаки, при их образовании часть иероглифа заменяется на знак катаканы для указания онного чтения (議 (20 черт) может быть упрощён до 言 (семантически) + ギ (фонетик «ги» — чтение):

У знака 機 много рякудзи, так как это часто используемый знак со значительным количеством черт (16); в дополнение к фоносемантическим упрощениям существуют также и графические упрощения:

См. также
 Синдзитай
 Упрощение иероглифов
 Вариантные китайские иероглифы
 Якча, корейские упрощения

Примечания

 Spahn and Hadamitzky, The Kanji Dictionary, ISBN 978-0-80482058-5

Внешние ссылки
 Примеры рякудзи

Японская письменность